Свитен (; ) — немецкая и английская фамилия.

Фамилия 
 Свитен, Герард ван (1700—1772) — австрийский врач и просветитель, барон.
 Свитен, Готфрид Фрайхерр ван (1733—1803) — его сын; австрийский дипломат, библиотекарь и государственный чиновник, музыкант-любитель.
 Свитен, Мэдилин (род. 1991) — американская актриса кино и телевидения.
 Свитен, Сойер (1995—2015) — американский актёр кино и телевидения.
  (1807—1888) — нидерландский генерал и политик.

См. также 
 Свити
 Свитин
 Свитения